W Polsce
 Męcinka – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Męcinka
 Męcinka – część miasta Jedlicze w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim
 Męcinka – potok, dopływ Staruchy
 Męcinka – rzeka, dopływ Warty
 Nowa Męcinka – przysiółek wsi Męcinka
 Męcinka – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim
 Męcinka – dawna gromada

Zobacz też 
 Męcina